Waynesville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Waynesville Township (Illinois)
 Waynesville Township (North Carolina)